Ви́ктор Влади́мирович Марты́нов:
 
 Мартынов, Виктор (род. 1951) — советский игрок в хоккей с шайбой.